Одиннадцатая церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки BRIT Awards состоялась 10 февраля 1991 года в лондонском театре Доминион.

Номинации

Выдающийся вклад в музыку 
 Status Quo

BRIT Awards
1991 год в музыке